Ostwald hat folgende Bedeutungen:

 Ostwald, eine Stadt im Elsass
 Ostwald (Mondkrater), ein Mondkrater
 Ostwald-Koeffizient, Löslichkeitskoeffizent mit Formelzeichen L 
 Ostwald-Miers-Bereich, Temperaturbereich einer Flüssigkeit 
 Ostwald-Reifung, Auflösen von kleinen Kristallen zugunsten Größerer wegen der geringeren Oberflächenenergie.
 Ostwaldsche Stufenregel und Ostwald-Volmer-Regel
 Ostwaldsches Verdünnungsgesetz
 Ostwaldverfahren
 Ostwald-Viskosimeter zur Bestimmung der Viskosität von Flüssigkeiten
 Ostwaldscher Doppelkegel, ein auf der Harmonielehre aufgebautes Farbsystem des Nobelpreisträgers Wilhelm Ostwald
 (11844) Ostwald, ein Asteroid
 Wilhelm-Ostwald-Gymnasium (WOG) in Leipzig
 Wilhelm-Ostwald-Park am Ortsrand von Großbothen

Ostwald ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ostwald (* 1964), deutscher Designer und Hochschullehrer
 David Ostwald * (1955/56), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dietmar Ostwald (* 1953), deutscher Schriftsteller
 Elia Ostwald (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Eugen Ostwald (1851–1932), deutsch-baltischer Forstwissenschaftler in Riga
 Hans Ostwald (1873–1940), deutscher Journalist, Erzähler und Kulturhistoriker
 Herbert Ostwald (* 1960), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 John Hans Ostwald (1913–1973), österreichisch-US-amerikanischer Architekt
 Joseph Ostwald (1879–1950), deutscher Architekt
 Jürgen Ostwald (* um 1948), deutscher Kunsthistoriker

 Käthe Ostwald (1899–1985), deutsche Philologin und Anglistin, siehe  Käthe Kluth
 Klaus Ostwald (* 1958), deutscher Skispringer
 Manuel Ostwald (* 1993), deutscher Drehbuchautor und Dramatiker
 Marco Ostwald (* 1989), deutscher Fernsehmoderator und Sportjournalist
 Martin Ostwald (1922–2010), deutscher Altphilologe
 Peter F. Ostwald (1928–1996), US-amerikanischer Psychiater
 Ray Ostwald (* 1971), US-amerikanischer Dirigent, Komponist und Geiger
 Richard Ostwald (1882–1951), deutscher Politiker (SPD)
 Ronny Ostwald (* 1974), deutscher Sprinter 
 Rosemarie Ostwald (1915–1984), österreichisch-US-amerikanische Biochemikerin und Ernährungswissenschaftlerin
 Thomas Ostwald (* 1949), deutscher Autor und Verleger
 Walter Ostwald (1886–1958), Chemiker, Sohn des Wilhelm Ostwald
 Wilhelm Ostwald (1853–1932), deutsch-baltischer Chemiker und Nobelpreisträger
 Wolfgang Ostwald (1883–1943), Chemiker, Sohn von Wilhelm Ostwald

Siehe auch:
 Richard Oswald (1880–1963), der manchmal fälschlicherweise Ostwald geschrieben wurde